Шаришске-Чьерне () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1414 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны, под угрозой переселения в СССР, абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе есть греко-католическая церковь, построенная в 1932 году.

Население 
В селе проживает 300 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 37,39 %
 украинцы — 26,96 %
 русины — 21,16 %
 цыгане — 14,20 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 54,49 %,
 греко-католики — 42,03 %,
 римо-католики — 0,87 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 0,87 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии